«Барби: Принцесса и нищенка» () — компьютерный полнометражный анимационный фильм кинокомпании «Mainframe Entertainment», выпущенный в 2004 году сразу на видеоносителе, четвёртый из серии «Барби». Это вольная экранизация романа «Принц и нищий» Марка Твена.

Сюжет 
История начинается с того, что в волшебном королевстве принцессы Анны-Луизы заканчиваются средства для обеспечения людей. Вдовствующая королева Женевьева, мать Анны-Луизы, решает выдать свою дочь замуж за Доминика — правителя соседнего королевства. Принцесса соглашается с этим, хотя она влюблена в своего наставника Джулиана. Решение королевы не нравится её советнику Преминджеру, который хочет заполучить королевство. Именно он ворует запасы золота королевства.

Анна-Луиза встречает в городе поющую девушку Эрику. Они знакомятся и замечают, что имеют много общего, но их различают цвет волос и отсутствие королевской родинки на плече Эрики. Последняя рассказывает Анне-Луизе о своей жизни в мастерской злобной мадам Карп, и Анна-Луиза обещает, что позовёт её (то есть Эрику) петь во дворец.

Преминджер похищает принцессу, чтобы сорвать свадьбу (его помощники, Ник и Нак, используют для этого кошку Анны-Луизы, Серафину), но Джулиан просит Эрику заменить принцессу, пока он сам занимается поисками. Эрика соглашается и знакомится с приехавшим на помолвку королём Домиником. Последний поражён её красотой и голосом. Он влюбляется в девушку, считая, что это принцесса. Эрика тоже влюбляется в него, но она обеспокоена тем, что Джулиан тоже исчез. Она (то есть Эрика) продолжает жить во дворце под видом принцессы, надеясь, что обман не раскроется.

Тем временем Анна-Луиза убегает от своих похитителей и возвращается во дворец, но стража прогоняет её, говоря, что принцесса (на самом деле переодетая Эрика) во дворце. Анна-Луиза едет в ателье мадам Карп, которая принимает её за Эрику и запирает в мастерской. Что же касается Джулиана, то он узнаёт, что Преминджер похитил принцессу, и хочет сообщить королеве об этом. Но советник останавливает его (то есть Джулиана) и запирает в старой шахте.

Преминджер узнаёт, что Эрика — самозванка, и находит настоящую принцессу. Он запирает её вместе с Джулианом в шахте и говорит о том, что хочет жениться на её матери, чтобы править королевством. Джулиан говорит, что королева никогда не прекратит поиски принцессы. Но Преминджер показывает ему кольцо Анны-Луизы, которое и поможет ему убедить королеву в том, что её дочь умерла. Ник и Нак заваливают выход из шахты, оставив Джулиана и Анну-Луизу умирать. Принцесса признаётся Джулиану в любви, и вместе они пытаются спастись. В этом помогает кот Эрики, Вульфи, отыскавший второй выход из шахты.

Обман раскрыт, и Эрика схвачена стражей. Преминджер сообщает королеве, что принцесса будто бы мертва, и предлагает ей выйти замуж за него. Королева соглашается, так как у Преминджера достаточно капитала для спасения королевства. Переодетый стражником Доминик освобождает Эрику и сообщает ей о свадьбе. Они хотят спасти королеву, но во время свадьбы появляется принцесса Анна-Луиза и сообщает всем об обмане Преминджера. Его вместе с Ником и Наком арестовывают.

Анна-Луиза сообщает матери, что хочет выйти замуж за Джулиана, но королева говорит о том, что они должны заботиться о своём королевстве. Во время пребывания в плену принцесса нашла странные камни, которые являются драгоценными. Таким образом, королевство спасено. Король Доминик делает Эрике предложение, но она желает увидеть мир и петь для других, поэтому и отказывает Доминику. После странствий Эрика возвращается обратно. Свадьба короля Доминика и Эрики, а также Джулиана и принцессы Анны-Луизы происходит в один день.

Финальные титры сопровождаются неудачными дублями.

Роли озвучивали

Саундтрек 
«Барби: Принцесса и Нищенка» стал первым мюзиклом в серии анимационных фильмов о Барби. Весь саундтрек мультфильма вошёл в альбом Barbie Sings! The Princess Movie Song Collection, выпущенном в 2004 году.

Видеоигры 
В сентябре 2004 года на Game Boy Advance и персональный компьютер были выпущены две одноимённых компьютерных игры по мотивам мультфильма. Игра для Game Boy Advance была разработана компанией WayForward; обе игры были изданы VU Games.

Примечания

Ссылки 
  
 
 
 
 

Мультфильмы США 2004 года
Полнометражные мультфильмы США
Компьютерные анимационные фильмы США
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Побег из тюрьмы в искусстве
Экранизации произведений Марка Твена
Музыкальные мультфильмы США
Барби (анимация)
Мультфильмы Уильяма Лау